Bobrówka bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Bobrówka (Czeremcha), Dorf der Gmina Czeremcha  im Powiat Hajnowski der Woiwodschaft Podlachien
 Bobrówka (Jaświły), Dorf der Gmina Jaświły im Powiat Moniecki der Woiwodschaft Podlachien
 Bobrówka (Laszki), Dorf der Gmina Laszki in der Woiwodschaft Karpatenvorland

 Bobrówka (Bzura), Nebenfluss der Bzura in der Woiwodschaft Łódź
 Bobrówka (Tyśmienica), Nebenfluss der Tyśmienica (Fluss) in der Woiwodschaft Lublin
 Bobrówka (Narewka), Nebenfluss der Narewka in der Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Bobrowka (Saratow), Dorf im russischen Oblast Saratow, Rajon Marx